Jamie Murray e Bruno Soares erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti al primo turno contro Sam Querrey e Donald Young.

In finale Henri Kontinen e John Peers hanno sconfitto Bob Bryan e Mike Bryan con il punteggio di 7–5, 7–5.

Teste di serie 

  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (quarti di finale)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (primo turno)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
  Henri Kontinen /  John Peers (campioni)
  Feliciano López /  Marc López (terzo turno)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (secondo turno)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (terzo turno)
  Daniel Nestor /  Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)

 Ivan Dodig /  Marcel Granollers (quarti di finale)
 Treat Conrad Huey /  Maks Mirny (secondo turno)
 Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (terzo turno)
 Vasek Pospisil /  Radek Štěpánek (primo turno)
 Mate Pavić /  Alexander Peya (primo turno)
 Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksoud (terzo turno)
 Rohan Bopanna /  Pablo Cuevas (secondo turno)
 Dominic Inglot /  Florin Mergea (terzo turno)

Wildcard 

  Matthew Barton /  Matthew Ebden (secondo turno)
  Alex Bolt /  Bradley Mousley (quarti di finale)
  Alex De Minaur /  Max Purcell (primo turno)
  Hsieh Cheng-peng /  Yang Tsung-hua (primo turno)

 Marc Polmans /  Andrew Whittington (semifinale)
 Matt Reid /  John-Patrick Smith (primo turno)
 Luke Saville /  Jordan Thompson (primo turno)

Alternate 

  Renzo Olivo /  Guido Pella (primo turno)

 Ken Skupski /  Neal Skupski (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2017